Fronte di Sinistra – coalizione politica francese
Fronte di Sinistra – coalizione politica russa
Fronte di Sinistra delle Arti – organizzazione sovietica
Fronte di Sinistra e dei Lavoratori – coalizione politica argentina